Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес з рахунком 6–2, 5–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Мануела Малєєва (3-тє коло)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Аранча Санчес (фінал)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Террі Фелпс (3-тє коло)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Н Брандтке (1-ше коло)
  Ізабель Демонжо (3-тє коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Нейже Діас (2-ге коло)
  Енн Гроссман (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1989 Draw 

Одиночний розряд
Italian Open 1989 (теніс)